Amerikai Egyesült Államok
Chesterville (Indiana)
Chesterville (Maine)
Chesterville (Maryland)
Chesterville (Nyugat-Virginia)
Chesterville (Ohio)
Chesterville (Texas)